Сінг () — прізище.

Відомі носії:
 Річард Лоренс Міллінгтон Сінг — англійський біохімік.
 Джон Лайтон Сінг — ірландський фізик.
 Джон Міллінгтон Сінг — ірландський драматург.